Apía kan syfta på:

Colombia 

 Apía (kommun), Risaralda, 
 Apía (ort), Risaralda,